Темиржан Базарбаев (; 13 марта 1935, а. Жалгызагаш Алакольский район Алматинская область — 26 февраля 2006) — советский и казахстанский композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1982).

Биография 
В 1961 году окончил Алматинскую консерваторию (класс композиции К. X. Кужамьярова).

Руководил Ертисским отделением Союза композиторов Казахской ССР (1979—1982).

Автор симфонических поэм «Ботагоз», «Жетысу», камерно-инструментальных произведений, концертов для трубы и оркестра, для оркестра народных инструментов, популярных песен «Студенттік кештер», «Ауылым», а также музыки к спектаклям.

Литература 
 
 Базарбаев Т. Ауылым: Сборник песен /БазарбаевТ.; Ред. Еділ Асылбек. — Семей. — 2005. — 158 с.
 Абдусалямова С.Песни, любимые народом: Творчество // Арна. — 2007. — 7 июня. — С.4.
 Базарбаев Темиржан Базарбаевич // Семипалатинские вести. — 2006. — 2 марта. — С.15.
 Звания достойным // Семипалатинские вести. — 2005. — 21 октября. — С.2.
 Карибжанов О. Гордость музыкального искусства: Юбилей // Рудный Алтай. — 2005. — 12 марта. — С.8.
 Пархоменко Е. Юбилей композитора // Арна. — 2005. — 28 февраля. — С.2.
 Часнык Л. Такая музыка звучит в его сердце // Спектр. — 2005. — 27 октября. — С.4.

Выпускники Казахской консерватории
Заслуженные деятели искусств Казахской ССР